Polastron puede referirse a: 

 Polastron, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Polastron, comuna francesa situada en Gers.